Roberto "Tiko" Martínez Rípodas (Pamplona, 15 de setembro de 1976), é um ex-futebolista da Espanha que atuou boa parte da carreira no Athletic Bilbao. É sobrinho do também ex-futebolista Patxi Rípodas.

Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas da Espanha
Futebolistas da Comunidade Autónoma do País Basco
Jogadores da Seleção Espanhola de Futebol